Shinkichi Tajiri, een Nederlands-Amerikaanse beeldhouwer van Japanse afkomst
 Tajiri (Osaka), een gemeente in de Japanse prefectuur Osaka
 Tajiri (Miyagi), een gemeente in de Japanse prefectuur Miyagi
 Yoshihiro Tajiri, een Japanse profworstelaar